Натуральне число 2053
 2053 рік до нашої ери
 2053 рік нашої ери